Plusieurs sanctuaires de différentes confessions chrétiennes sont appelés sanctuaire Notre-Dame-de-Walsingham en raison de leur dédicace à Notre-Dame de Walsingham :
 dans le North Norfolk au Royaume-Uni :
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Walsingham de , sanctuaire national de l’Église catholique ;
 le sanctuaire Notre-Dame-de-Walsingham de Walsingham, de l’Église anglicane ;
 le  ou l’église Saint-Bède de Williamsburg, dans l’État américain de Virginie, sanctuaire national de l’Église catholique.